Boljkovac (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje, BiH
 Boljkovac (otok), hrid uz sjevernu obalu otoka Raba